056  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Skalnate Pleso, in Slovacchia